A Man of Iron – film del 1915 diretto da Howell Hansel
 A Man of Iron – film del 1925 diretto da Whitman Bennett